Емпајер награда за најбољи трилер једна је од Емпајер награда коју сваке године додељује британски филмски часопис Емпајер најбољем трилеру из претходне године. Емпајер награда за најбољи трилер једна је од 4 нове текуће награде за најбоље филмове које су први пут уведене на 11. додели Емпајер награда 2006. године (награде за најбољу комедију, хорор и научно фантастични филм). Победника сваке године бирају читаоци часописa.

Добитници и номинације

2000е

2010е

Извори 

Награде Емпајер